Maercker ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Maercker (* 1960), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Georg Maercker (1865–1924), deutscher Generalmajor
 Hans von Maercker (1850–1908), deutscher Landwirt und Regionalhistoriker
 Karl Anton Maercker (1803–1871), preußischer Jurist und Politiker
 Leberecht Maercker (1808–1878), deutscher Musikinstrumentenbauer
 Margaretha Elisabeth Maercker (auch Märker), siehe Haus Weile
 Max Maercker (1842–1901), deutscher Agrikulturchemiker
 Otto Maercker (1899–1978), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Märcker, Maerker, Märker, Merker, Mercker